Groene polder (Haren)
Groene polder (Noordhorn)
Polder van de Groene watermolen, opgenomen in de Oxwerdermolenpolder